Сенна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Сенная улица — улица в Астрахани.
 Сенная улица — улица в Липецке.
 Сенная улица — улица в Рязани.
 Сенная улица — улица в Новочеркасске.
 Сенная улица — улица в Великом Новгороде.

Украина 
 Сенная улица — улица во Львове.
 Сенная улица — улица в Полтаве.
 Сенная улица — улица в Харькове.
 Сенная улица — улица в Черновцах.

Польша 
 Сенная улица — улица в Варшаве.

См. также 
 Сенная площадь
 Сенной мост